V15 ou V-15  peut faire référence à :
 Autoroute espagnole V-15, Pénétrante Sud de Valence depuis El Saler ;
 Cycliste blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire, d’après la classification internationale des maladies ;
 Laffly V15, un véhicule militaire du constructeur français Laffly.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres